HMS Royal George può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Royal George (1756) – vascello di prima classe
HMS Royal George (1788) – vascello di prima classe